L'adjectif absorbant fait référence à l'absorbance.
 Élément absorbant
 Papier absorbant
 Poil absorbant
 Point absorbant

Voir aussi 

 Absorbeur d'humidité